Nielstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nielstrup (Favrskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Rud Sogn
 Nielstrup (Faxe Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ulse Sogn
 Nielstrup (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse i Elling Sogn
 Nielstrup (Guldborgsund Kommune) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Våbensted Sogn
 Nielstrup (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vivild Sogn
 Nielstrup (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse i Sinding Sogn
 Nielstrup (Svendborg Kommune) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Ollerup Sogn